Omisus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Henry Keith Townes, Jr. 1945. Omisus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Omisus